Николай Сухомли́нов:
 Сухомлинов, Николай Александрович (1850—1918?) — генерал от кавалерии, оренбургский губернатор, степной генерал-губернатор.
 Сухомлинов, Николай Фёдорович (1852—1934) — херсонский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.